Dynarydy - góry będące częścią Alpidów bałkańskich. Dzielone są na Dynarydy wewnętrzne i zewnętrzne.

Dynarydy wewnętrzne 
Góry te zostały nasunięte ku wschodowi na zewnętrzną ich część. W ich obrębie wyróżnia się dynarską strefę ofiolitową i centralne antyklinorium dynarskie.

Dynarską strefę ofiolitową tworzą masywy skał zasadowych i ultrazasadowych (ze złożami chromu), występujące w obrębie triasowo-jurajskich skał osadowych pochodzenia głębokomorskiego, zawierających radiolaryty. Wszystkie wymienione skały brały udział w ruchach wypiętrzających.

Centralne antyklinorium dynarskie zbudowane jest ze paleozoicznych skał osadowych (część z nich jest zmetamorfizowana), węglanowych osadów mezozoicznych oraz fliszu pochodzącego z paleogenu. Płaszczowiny nasunięte są w kierunku południowo-zachodnim.

Dynarydy zewnętrzne 
Zbudowane są z okruchowych i węglanowych skał górnego paleozoiku-oligocenu, o miąższości ponad 7000 m, wchodzących w skład kilku osobnych płaszczowin. 

Główne pasmo Gór Dynarskich jest zbudowane ze skał płaszczowiny dalmatyńskiej, zbudowanej z górnokredowo-paleoceńskich wapieni i eoceńskiego fliszu. Płaszczowiny zostały nasunięte na przełomie kredy i kenozoiku oraz eocenu.

Literatura 
 Włodzimierz Mizerski - "Geologia regionalna kontynentów", Warszawa 2004, ISBN 83-01-14339-8

Geologia regionalna Europy